Bowness ist der Name folgender Orte:
 Bowness-on-Windermere, Cumbria, England
 Bowness-on-Solway, Cumbria, England
 Bowness (Calgary), Calgary, Kanada

Bowness ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Bowness (1922–2009), britischer Schauspieler und Komiker
 Peter Bowness, Baron Bowness (* 1943), britischer Politiker
 Rick Bowness (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tim Bowness (* 1963), englischer Sänger